Municipio de Weber puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Weber (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sargent.
 Municipio de Weber (condado de McPherson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de McPherson.